Румя́нцевы (Румянцовы) — русский дворянский и графский род.

В Гербовник внесены две фамилии Румянцовых:

 Потомство боярина Василия Румянца. К данной ветви относятся графы Румянцовы и граф Пётр Александрович Румянцов-Задунайский (Герб. Часть III. № 4).
 Потомство Козельского городового дворянина Гаврилы Елизаровича Румянцова, верстанного поместным окладом и вотчиной (1622) за московское осадное сидение (Герб. Часть IX. № 43).

Дворянский род внесён в VI часть родословных книг Архангельской, Вологодской, Калужской и Московской губерний.

Происхождение и история рода 
Первая ветвь по семейному преданию происходит от нижегородского боярина Василия Румянца, который оказал важные услуги при завоевании Нижнего Новгорода (1391), великому князю московскому Василию Дмитриевичу. Предание о происхождении рода Румянцевых из Нижегородско-Суздальского княжества соответствует действительности и находит подтверждение в местной грамоте (о порядке мест в княжеской думе) великого князя Дмитрия Константиновича, суздальского и нижегородского (1368).  В ней упомянут Иван Григорьев сын Румянцев. Существовал уже в XV веке и владел поместьями в Шелонской и Деревской пятинах. Кузьма Румянцев был дьяком. В синодик опальных людей Ивана Грозного, казни Новгородцев (1570) внесены: Третьяк Румянцов, Кузьма Румянцов, Афимья Румянцова с сыном Алексеем да тремя дочерями - Прасковья, Анна, Арина.

Известные представители дворянского рода 

 Румянцев Василий Никитич - стольник, жалован вотчинами (1620 и 1627), московский дворянин (1676), дьяк при посольстве Потемкина в Голландию, Францию и Италию (1699).
Румянцев Иван Иванович - московский дворянин (1627-1676).
 Румянцев Иван Иванович - воевода в Балахне (1637-1628), в Кетском остроге (1631).
 Румянцев Семён Владимирович - дьяк (1668-1677), воевода в Тобольске (1659-1664), в Астрахани (1676-1678).
 Румянцев Сила Никитич - воевода в Белоозерске (1681-1682).
 Румянцев Фёдор Иванович - стольник, воевода в Чебоксарах (1686-1687).
 Румянцев Степан Семенович - воевода в Бежецком-Верхе (1687).
Румянцевы: Яков Владимирович, Пётр Семёнович, Фёдор и Никита Фёдоровичи, Василий Данилович - московские дворяне (1676-1696).
Румянцевы: Михаил Саввинович, Михаил Богданович, Иван Семёнович, Иван Васильевич - стряпчие (1682-1692).
Румянцевы: Фёдор, Матвей и Иван Ивановичи, Яков, Сила и Григорий Никитичи, Герасим Богданович, Степан и Василий Семёновичи - стольники (1679-1692).
Румянцев Никифор Фёдорович - дьяк (1700).
Румянцев Александр Сергеевич - жрец фемиды.

Графы Румянцевы 
За военные и гражданские службы Александр Иванович Румянцев 15 июня 1744 года, по заключению в Абове со Швецией мира, пожалован в графы Всероссийской Империи. Сын его, генерал-фельдмаршал, граф Петр Александрович Румянцев по заключению с Портой Оттоманского мира (1774), пожалован Екатериной II  (10 июля 1775) именоваться Задунайским. Графская линия рода пресеклась (1838).

Известные представители графского рода 

 Румянцев, Александр Иванович (1680 г. или 1677—1749), приближённый Петра I, государственный деятель и дипломат, граф (1744).
 Румянцева, Мария Андреевна - графиня, мать полководца Румянцева-Задунайского.
 Румянцев-Задунайский, Петр Александрович (1725—1796) — политический и военный деятель времён Петра III и Екатерины II граф (1744), генерал-фельдмаршал (1770).
 Румянцев, Михаил Петрович (1751—1811) — русский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант, сенатор, действительный тайный советник.
 Румянцев, Николай Петрович (1754—1826) — государственный деятель, дипломат, коллекционер и меценат; граф; министр иностранных дел (1807—1814), председатель Государственного совета (1810—1812).
 Румянцев, Сергей Петрович (1755—1838), государственный деятель, дипломат; граф.

В память о мирных договорах, заключённых тремя поколениями графов Румянцевых, Николай Петрович заказал Антонио Канове мраморную группу «Олицетворение Мира».

Описание гербов

Герб Румянцевых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725-1796): щит разделён крестообразно на четыре части и посредине малый щиток, в серебряном поле, которого изображен чёрный орёл с распростёртыми крыльями. В первой и четвёртой частях, в красном поле, золотой панцирь. Во второй и третьей частях, в синем поле, зелёное дерево. Щит увенчан графской короною, из которой выходит шлем (без короны), по сторонам которого два орлиных крыла и между ними согнутая рука в латах с мечом.  Щитодержатели: с правой стороны - медведь, а с левой - восстающий лев, с высунутым языком и поднятым хвостом, мордой обращённый влево, стоящий задними лапами на пушке. Вокруг щита орденская лента с двумя орденскими крестами и орденская цепь с орденом Святого Андрея Первозванного. Девиз <<Non solum armis>> (перевод - Не только оружием).

Герб. Часть III. № 4. 
Герб графов Румянцевых: щит, разделенный на четыре части, заключает в пересечении их перпендикуляров ещё малый щит, где в золотом поле изображены два черные орла до половины. В первой и четвёртой частях главного щита в червлёном поле изображен серебряный кирас. Во второй и третьей — в лазоревом поле стоящие золотые деревья.

Гербовый щит увенчан графскою короною, под которою шлем, окруженный наметом. В нашлемнике над короною два орлиных черных крыла и между ними поднятая рука в латах, держащая меч. Щитодержатели: справа — лев, слева — барс. Девиз заключает изречение: «Non solum armis» (Не только оружием). Намёт трех цветов: червлёный, лазоревый и чёрный; подложка золотая.

Герб. Часть IX. № 43. 
Герб потомства Гаврилы Елизаровича Румянцова: щит разделен на четыре части, из которых в первой и четвёртой части в голубом поле изображена согнутая рука в латах и с мечом. Во второй и третьей частях в красном поле две золотые полосы, означенные диагонально к верхнему левому углу и на них крестообразно две стрелы, железком обращенные одна на право, а нижняя в лево. Щит увенчан дворянским шлемом и короною со страусовыми перьями. Намёт на щите голубой и красный, подложенный серебром.

Исторические и памятные места 

 Особняк Румянцева на Английской набережной
 Дворец Румянцевых — Паскевичей
 Качановка (усадьба)
 Ташань (усадьба)
 Троицкое-Кайнарджи
 Румянцевский обелиск
 Румянцевский музей
 Маросейка, 17

Примечания

Литература 
 
  

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены барсы